Гуыркумтыко́м или ущелье Гуыркумта () — ущелье в Алагирском районе Северной Осетии.

Ущелье расположено на юге республики. По нему протекает река Льядон, вытекающая из ледников горы Тепли. Согласно осетинской мифологии в ущелье Гуркумтыком находилось святилище покровителя гор Хохы Дзуар. В честь него летом в ущелье устраивалось пиршество.

Селения 
 Артинес
 Гуыркумта
 Зрисса
 Елгона
 Ецна
 Лья
 Сахсат
 Сирнад
 Скасан
 Сындзысар
 Тапанкау
 Цемса

Примечания 

Ущелья Северной Осетии